Адам Осипович Ленский (1799—1883) — российский государственный деятель,  камергер Императорского двора (1832), тайный советник (1850). Член Государственного совета Российской империи (1862).

Биография 
В службе и классном чине с 1819 года после окончания Королевского Варшавского университета.

В 1832 году произведён в действительные статские советники (25 июня) и камергеры Императорского двора с назначением помощником статс-секретаря и членом, с 1850 года главным директором-председательствующим в  Правительственной комиссии финансов и казначейства Царства Польского. 

С 1846 года председатель главной дирекции Земского кредитного общества Царства Польского и член Главного Попечительского совета Благотворительных заведений Царства Польского.

С 1850 года — член Совета управления Царства Польского; 10 декабря 1850 года был произведён в тайные советники. С 1861 года назначен министром-статс-секретарём Царства Польского. 

С 1862 по 1883 годы — член Государственного совета Российской империи. 

Умер  года.

Награды 
  орден Св. Анны 2-й ст. с алмазами (1827)
 орден Св. Станислава 1-й ст. (1840)
 орден Св. Анны 1-й ст. с императорской короной (1857)
 орден Св. Владимира 2-й ст. (1857)
 орден Белого орла (1860)

 командорский крест саксонского ордена Гражданского достоинства (1828)

Примечания

Литература 
 
 
 Шилов Д. Н., Кузьмин Ю. А. Члены Государственного совета Российской империи, 1801—1906 : Биобиблиографический справочник. — : Дмитрий Буланин, 2007. — ISBN 5-86007-515-4.
 Ленский Адам Осипович // Список гражданским чинам первых трех классов. Исправлен по 1-е июня 1878 года. — , 1878. — С. 85.

Тайные советники
Камергеры (почётное звание Российской империи)
Члены Государственного совета Российской империи